The Awakening () — четвертый мини-альбом южнокорейской гёрл-группы GFriend. Он был выпущен лейблом Source Music в цифровом и физическом виде 6 марта 2017 года и был распространен компанией LOEN Entertainment. Альбом состоит из шести песен, включая заглавный сингл «Fingertip».

Альбом достиг вершины в Gaon Album Chart и на 5-м месте в World Albums. Альбом продал более 70,000 физических копий по состоянию на апрель 2017 года.

Коммерческий успех 
Альбом дебютировало и достигло пика на вершине  Gaon Album Chart, в выпуске чарта от 5-11 марта 2017 года. За март 2017 года, было продано 64,802 физических копий. Альбом дебютировал на 5 строчке в World Albums США, как самый высокий дебютный рейтинг недели, заканчивающейся 25 марта 2017 года.

Четыре песни из альбома вошли в цифровой график Gaon в первую неделю: «Fingertip» дебютировал под номером 2, «Hear the Wind Sing» дебютировал на 34 строчке, «Rain in the Spring Time» на 94 строчке и «Please Save My Earth» на 99 строчке.

Трек-лист

Чарты

Награды и номинации

Музыкальные программы

Примечания